Merling ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Merling (1856–1939), deutscher Chemiker 
 Konrad Merling (1888–1957), deutscher Schriftsteller, siehe Konrad Haemmerling
 Paul Merling (1895-), deutscher Bildhauer
 Otto Merling (1854–1936), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Marling
 Mehrling